Даниловичи:

Топонимы 
 Даниловичи — деревня в Дятловском районе Гродненской области Беларуси;
 Даниловичи — агрогородок  в Ветковском районе Гомельской области Беларуси;
 Даниловичи — агрогородок в Дзержинском районе Минской области Белоруссии;
 Даниловичи — посёлок в Дзержинском районе Минской области Белоруссии;
 Даниловичи — деревня в Рославльском районе Смоленской области России.

Фамилии 
 Даниловичи — московская ветвь Рюриковичей.
 Даниловичи — польский дворянский род.
 Даниловичи — украинский магнацкий род герба Сас, имение в Олесском замке.

См. также 
 Данилович